IrréméDIABLE est le huitième album studio du groupe de death metal progressif français Misanthrope. Composé dans le cadre du cent cinquantième anniversaire du recueil Les Fleurs du mal, il s'agit d'un album concept tournant autour de la vie et de l'œuvre du célèbre poète français Charles Baudelaire. Une vidéo a été produite pour le premier extrait de l'album, Névrose.

Composition du groupe 

 S.A.S. de l'Argilière : chant
 Jean-Jacques Moréac : basse et claviers
 Anthony Scemama : guitares et claviers
 Gaël Féret : batterie

Liste des chansons de l'album 

Album de Misanthrope
Album musical sorti en 2008